Provortex är ett släkte av plattmaskar. Provortex ingår i familjen Provorticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Provortex